Stichgraben steht generisch für:
 Stichgraben oder Sappe, oberirdischer Graben von Belagerern zur geschützten Annäherung an eine Festung
 Stichgraben, kurzer künstlicher Wassergraben

Stichgraben ist ein Gewässer- und Talname:
 Stichgraben (Ach), rechter Zufluss der Ach (zur Ammer) nach Salitern Gemeinde Uffing am Staffelsee, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Stichgraben (Granitzbach), rechtes Bachtal zum Granitzbach (zum Lavant) in Granitztal-Weißenegg, Marktgemeinde Sankt Paul im Lavanttal, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Stichgraben (Nassach), linker Zufluss der Nassach (zur Fils) vor der Nassachmühle, Stadt Uhingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg